Hurley Reyes (Zagubieni)
 Hugo Reyes (piłkarz)